Albrecht III (ur. ok. 1250, zm. 1300) – margrabia brandenburski na Salzwedel (wraz z braćmi) od 1267 z dynastii askańskiej.

Był trzecim synem margrabiego z Salzwedel Ottona III Pobożnego i jego żony Bożeny, córki króla Czech Wacława I. Po śmierci ojca w 1267 wraz ze starszymi braćmi Janem III (wkrótce zmarłym), Ottonem V Długim oraz młodszym Ottonem VI Małym objęli rządy w odziedziczonej części Brandenburgii. Tytuł margrabiowski bracia dzielili także z trzema kuzynami ze Stendal.

Jego syn Otton był zaręczony z córką Przemysła II Elżbietą Ryksą, późniejszą królową Polski i jednocześnie pasierbicą jego własnej siostry . Liczne spory z braćmi spowodowały, że wobec śmierci swoich synów, Jana i Ottona, w 1299, uczynił swoim spadkobiercą w pozyskanym w międzyczasie Stargardzie zięcia, księcia meklemburskiego Henryka II.

Był żonaty z Matyldą, córką króla duńskiego Krzysztofa I. Oprócz wspomnianych synów miał dwie córki: Beatrycze, żonę Henryka II meklemburskiego, i Małgorzatę, żonę króla polskiego Przemysła II, a następnie księcia Saksonii-Lauenburga Albrechta III.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Dynastia askańska
Władcy Brandenburgii
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w 1300